Folon ist der Familienname von:

 Jean-Michel Folon (1934–2005), belgischer Grafiker und Illustrator

Folon steht für:

 Folon (Elfenbeinküste), Verwaltungsregion der Elfenbeinküste

Siehe auch:
Follon